Nathan Page, Nat Page – australijski aktor
 Nat Page – amerykański lekkoatleta